Der Bahl and Gaynor Cincinnati Gaynor Cup 2023 fand vom 12. bis 16. Februar 2023 in Cincinnati, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver.

Vorjahressiegerin war Nouran Gohar, die topgesetzt zur Titelverteidigung antrat. Ihr gelang der erneut Finaleinzug und besiegte im Endspiel Olivia Clyne mit 12:10, 11:8 und 11:6.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 75.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2022/23
Squashturnier in Cincinnati